Vînohradne (în ) este un sat în comuna Horohivske din raionul Snihurivka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Vînohradne era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Vînohradne, Horohivske, Snihurivka, Mîkolaiiv
Vînohradne, Horohivske, Snihurivka, Mîkolaiiv
Vînohradne, Horohivske, Snihurivka, Mîkolaiiv